Маджаров е фамилно име и може да се отнася за:

 Атанас Маджаров (1881-1935), просветен деец и революционер
 Владимир Маджаров (1883-1917), просветен деец 
 Георги Маджаров (?-1870), просветен деец и духовник
 Георги Маджаров (1870-1925), просветен деец 
 Димитър Маджаров (1882-1945), революционер и войвода
 Йона Маджаров (1849-1911), духовник
 Кирил Маджаров (1814-1944), писател и партизанин
 Кръстьо Маджаров, революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация
 Лазар Маджаров (1872-1907), революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация
 Михаил Маджаров (1854-1944), политик, един от водачите на Народната партия
 Олга Маджарова (1887-1974), просветна деятелка
 Рашко Маджаров (1874-1943), политик
 Светослав Маджаров (1893-1915), военен деец 

Български фамилни имена